Хмельно:

 Хмельно — село в Радеховском районе Львовской области Украины.
 Хмельно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Картузский повят, Поморское воеводство.